Аніш () — річка, права притока Волги
 Аніш () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор